D–30, szovjet 122 mm-es tarack
Szolovjov D–30, kétáramú gázturbinás sugárhajtómű